Скрипли́ца () — название географических объектов в Кировском районе Могилёвской области Белоруссии:

 Скриплица — агрогородок.
 Скриплица — водохранилище в бассейне реки Добысна.